Антокольський — прізвище. Жіноча форма — Антокольська.

Відомі носії 
 Антокольський Марко Матвійович (1843–1902) — російський скульптор.
 Антокольський Павло Григорович (1896–1978) — російський поет.

Прізвища